Чејмберс има више значења:
 Округ Чејмберс (Алабама)
 Округ Чејмберс (Тексас)
 Чејмберс (Небраска)